Un hôtel de police est un bâtiment servant de siège à des forces de police.
 Hôtel de Police est une station du tramway de Bordeaux.
 Hôtel de police est une série télévisée.